Pietrișu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pietrișu (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Pietrișu (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Pietrișu (Prahova), Dorf im Kreis Prahova
 Pietrișu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea